

Дани сећања 

1120-е пне.